ASV Blauw-Wit is een amateurvoetbalvereniging uit Amsterdam, Noord-Holland, Amsterdam.

Algemeen 
De vereniging ontstond per 1 juli 2015 als gevolg van de fusie tussen VV De Beursbengels en de eveneens fusieclub FC Blauw-Wit Amsterdam. Hierbij werd de naam Blauw-Wit Beursbengels aangenomen en werd de oprichtingsdatum 10 mei 1902 van Neerlandia, een van de voorlopers van de club, aangehouden. In 2021 werd de huidige naam aangenomen.

De thuiswedstrijden worden op “Sportpark Sloten” gespeeld. De shirtkleuren van de club zijn wit, met een brede diagonale blauwe streep over beide mouwen.

Stamboom

Standaardelftallen

Zaterdag 
Het standaardelftal in het zaterdagvoetbal speelt in het seizoen 2021/22 in de Derde klasse zondag van het KNVB-district West-I. Van 2017/18-2018/19 speelde het twee seizoenen in de Tweede klasse. Deze klasse werd in 2016/17 bereikt middels het klassekampioenschap in 3B.

Competitieresultaten 2016–2021 

|
|
|}

Zondag 
Het standaardelftal in het zondagvoetbal kwam in het seizoen 2018/19 voor het eerst in een standaardcompetitie uit, waarbij het was ingedeeld in de Vijfde klasse van het KNVB-district West-I, op het laagste niveau in dit district.

Competitieresultaten 2018–2021 

|
|}

Amateurvoetbalclub in Amsterdam